Sven Brun kan syfta på:

* Sven Brun (1812–1894), norsk präst
 Sven Brun (1880–1954) svensk apotekare
 Sven Bruhn (1837–1917), svensk godsägare och politiker